Eatoniellidae är en familj av snäckor. Eatoniellidae ingår i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eatoniellidae 43 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Eatoniellidae